John de la Pole är ett namn som burits av flera betydelsefulla personer i engelsk historia:
 John de la Pole, 2:e hertig av Suffolk, far till 2)
 John de la Pole, 1:e earl av Lincoln